Солпитер () — фамилия. Известные носители:

 Солпитер, Макс (1908—2010) — британский скрипач.
 Солпитер, Эдвин Эрнест (1924—2008) — американский физик.